Zhan steht für:

 Zhan (Clan)
 Zhan (Name), ein Familienname und ein Vorname
 Zhan Landkreis im Central District der Grafschaft Dorud, Provinz Lorestan, Iran
 Zhan Zhao, fiktive Krieger in China Song-Dynastie 

Zhan ist der Familienname folgender Personen:

 Dapeng Zhan, chinesisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Zhan Ruoshui (1466–1560), chinesischer Philosoph 
 Zhan Silu (* 1961), chinesischer Bischof 
 Zhan Tao (* 1963), chinesischen Mathematiker
 Zhan Videnov (* 1959), Ministerpräsident von Bulgarien 
 Vincent Zhan Silu (* 1961), chinesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Xiapu
 Zhan Wang (* 1962), chinesischen Bildhauer 
 Zhan Xugang (* 1974), chinesischer Gewichtheber und zweifacher Olympiasieger
 Yuhao Zhan (* 1981), taiwanesischen Musiker 
 Xiao Zhan  (* 1991), chinesischer Schauspieler und Sänger
 Zhuge Zhan () (* 226 † 263), General der Shu Han zur Zeit der drei Reiche  
 Zhan Ziqian (6. Jh.), chinesischer Maler
 Zhan (Mutter des Tao Kan) (3. Jh.), chinesische Vorbild-Mutter